789 steht für:
 die natürliche Zahl 789
 789 n. Chr.
 Boeing 787-9 (IATA-Flugzeugtypencode), siehe Liste der Flugzeugtypencodes
 IC 789, linsenförmige Galaxie im Sternbild Jungfrau
 NGC 789, Galaxie im Sternbild Dreieck

Siehe auch:
 789 v. Chr.